Wijde Ee (Grouw) (Wide Ie), een meer in de gemeente Boorsterhem bij Grouw (Friesland)
 Wijde Ee (Smallingerland) (Wide Ie), een meer in de gemeente Smallingerland bij De Veenhoop (Friesland)
 Wijde Ee (Tietjerksteradeel) (Wide Ie), een meer in de gemeente Tietjerksteradeel bij Bergum (Friesland)